Красильщиковы — купеческий род. Происходит из села Родники, ныне город в Ивановской области.

Известные представители 

Основателем династии купцов Красильщиковых считается Григорий Красильщиков (Красильщик), крепостной крестьянин, в начале XIX столетия заведший в селе Родники красильное производство, вследствие чего получил своё прозвище. Прозвище закрепилось как фамилия для всего потомства.

Общее восстановление российского хозяйства после французского нашествия 1812 года способствовало развитию дела Красильщиковых. К 1820 году у них работало 20 станков, была учреждена контора для раздачи пряжи на работу по домам. В семейном деле участвовали сыновья Иван Григорьевич и Михаил Григорьевич (другие братья желания сотрудничать в деле не проявили).

Михаил Григорьевич Красильщиков стал купцом 1-й гильдии, основал мануфактуру, из которой возникло Товарищество «Анна Красильщикова с сыновьями». Обстоятельства к тому были следующие: дело Михаила унаследовал его сын Антон Михайлович (1810—1867), почетный потомственный гражданин России с 1862 года. В конце его жизни положение дел на фабрике серьезно осложнил промышленный кризис. Однако трудности преодолела взявшаяся за руководство фабрикой невестка Антона Михайловича и жена первого его сына Михаила Антоновича Анна Михайловна (Хонина), дочь мелкого фабриканта из соседней деревни. Оставшись в 1875 году вдовою с малолетними детьми, Анна Михайловна перевела все дело на своё имя и блестяще вышла из тяжелых условий. Помощь ей оказал родной её брат Парфений Хонин.

В 1888 году достигает совершеннолетия самый младший сын Михайла Антоновича, Николай Михайлович Красильщиков, унаследовавший от матери предприятие. Он придал ему новый, современный ему промышленный характер. В возрасте тридцати одного года при посещении ярославской фабрики Карзинкиных он с первого взгляда влюбился в 16-летнюю купеческую дочь Елизавету Друженкову и на следующий день сделал ей официальное предложение стать его женой; 9 ноября 1894 года в московской Александровской церкви состоялось их бракосочетание. От этого брака появилось четверо детей: сыновья Николай, Юрий, Антон и дочь Анна. В 1906 году они приобрели московский дом князей Шаховских на Моховой улице (№ 6). Николай Михайлович Красильщиков — потомственный дворянин с 1911 года.

В 1914 году мануфактура имела 3009 ткацких станках и 8200 рабочих. Годовое производство достигало 16 млн руб.

В конце XIX века рабочие мануфактуры Красильщиковых были почти поголовно безграмотны: в 1885 году грамотных было только 5 %. Для преодоления неграмотности на фабрике в 1889 году было открыто начальное училище — на 70 учащихся при 2 учителях. Через 10 лет 6 учителей обучало 180 детей, через 20 лет обучение проходили 430 детей при 12 учителях. Затем Товарищество в ближайших селениях на свои средства построило 6 начальных училищ.

В результате неграмотных мужчин в 1901 году на фабриках было 34 %, в 1913 году — 17 %; число неграмотных женщин за то же время понизилось с 88 % до 47,3 %.

В 1903 году возник народный дом с чайной на 400 человек, библиотекой-читальней, складом картин, складом-выставкой сельскохозяйственных орудий, семян, наглядных пособий по сельскому хозяйству, ставший центром просветительской работы в Родниковском районе.
Народный дом служил местом собраний различных общественных организаций: общества потребителей, общества пчеловодства, благотворительного общества, Малышевского кредитного общества, кружка любителей драматического искусства, любительского церковного хора, действует постоянный кинематограф. Заведовал культурно-просветительными учреждениями Василий Александрович Халезов.

В 1903 году местная интеллигенция при помощи Товарищества организовала общеобразовательные и технические курсы для рабочих.Иван Григорьевич после раздела отцовского дела возглавил собственное, вместе с сыном Михаилом, красильно-кубовое предприятие. Затем сын Михаила Ивановича, Иван Михайлович (1801-1855), расширил отцовское предприятие, которая перешло к его сыну Михаилу Ивановичу (1855-76), положившему начало механическому ткачеству, крашению и отделке тканей. Им торговля расширена в Малороссию и в Москву. После смерти Михаила Ивановича (1876) руководительницей фабрики и всего дела становится его вдова Елена Ивановна. После смерти старшего сына Василия Михайловича (1890) фабрикой руководит дочь Елены Ивановны, Ольга Михайловна Щербакова, которая в 1910 году совместно с матерью и зятем Александром Ивановичем Кокоревым организует паевое товарищество. В 1914 году предприятие при 500 рабочих насчитывало 263 станка, имело красильню-отделочную. Годовая выработка разных тканей достигала около миллиона рублей.
В Москве семья Красильщиковых была известна сравнительно мало, они держались особняком. Владели собственным домом, купленным у князей Шаховских (по нынешней нумерации дом 6-8 по Моховой улице). За приверженность правилам «светского» этикета и обхождения имели прозвище «американцы».

По версии журнала Forbes вошли в Список богатейших предпринимателей России (1914).

Из купеческих родов Красильщиковых и Халезовых вышли известные советские учёные-механики П. П. Красильщиков (ЦАГИ), Е. А. Красильщикова, А. П. Красильщиков и Д. В. Халезов

Здания и сооружения 

 Дом жилой Красильщиковых (Родники),
 «Зелёный магазин» (Родники),
 Комплекс зданий фабрики Красильщиковых (Родники),
 Дом на ул. Моховой №6 (Москва)

Примечания

Литература 
 А. П. Красильщиков, В. Д. Сафронов. Фабриканты Красильщиковы: Документально-историческое повествование. — М., 2000. — 189 с.

Ссылки 
 Красильщиковы купцы

Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи